Tonon ist der Familienname folgender Personen:

Benedict Tonon (* 1944), deutscher Architekt und Hochschullehrer
Carlo Tonon (1955–1996), italienischer Radrennfahrer